Luciana Angiolillo (1925-), actrice italienne ;
  (1926-2009), collectionneuse italienne d'œuvres d'art ;
 Michele Angiolillo (1871-1897), anarchiste italien ;
  (1901-1973), homme politique italien.

Patronyme italien